Megastomatohyla är ett släkte av groddjur. Megastomatohyla ingår i familjen lövgrodor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lövgrodor
Megastomatohyla